

Geografia
Crateús, município do estado do Ceará
Crateús (grupo indígena), grupo indígena

Esporte
Crateús Esporte Clube, clube de futebol.

Crateus